Yarará, Ярара:

 Ярара́ — аргентинское название южноамериканской копьеголовой змеи вида Bothrops alternatus;
 Yarará — беспилотный летательный аппарат компании Nostromo Defensa;
 Yarará — аргентинский парашютный нож производства фирмы Yarará Ltd;
 Yarará — аргентинская ракета;
 Yarará — аргентинская реактивная система залпового огня.